Die WTA Championships 2006 (auch als Sony Ericsson WTA Tour Championships bekannt) waren ein Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Madrid, Spanien. Das Turnier fand vom 7. bis zum 12. November 2006 statt und wurde zum ersten Mal in Madrid ausgetragen. 

Die Französin Amélie Mauresmo im Einzel und das Duo Lisa Raymond und Samantha Stosur im Doppel waren die Titelverteidigerinnen. 

Siegerin im Einzel wurde Justine Henin-Hardenne, die Amélie Mauresmo mit 5:7, 7:63 und 6:4  besiegte. Den Doppeltitel sicherte sich die Titelverteidigerinnen. Sie gewannen das Finale erneut gegen Cara Black / Rennae Stubbs mit 3:6, 6:3 und 6:3.

Einzel

Qualifikation 
Die acht bestplatzierten Damen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Wettbewerb. Dazu kamen noch zwei Reservistinnen.

Austragungsmodus 
Bei der Rundenturnierphase (engl. Round Robin), spielten je vier Spielerinnen in zwei Gruppen jede gegen jede. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale, das nach dem K.-o.-System ausgetragen wurde. Die Siegerin jeder Gruppe spielte gegen die Zweite der anderen Gruppe und die Siegerinnen dieser Partien bestritten das Endspiel.

Setzliste 

Ersatzspielerinnen waren Patty Schnyder und Dinara Safina.

Halbfinale, Finale

Gelbe Gruppe

Rote Gruppe

Doppel

Qualifikation 
Die vier bestplatzierten Doppelpaarungen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Wettbewerb.

Austragungsmodus 
Die Turniersiegerinnen wurden nach dem K.-o.-System ermittelt.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite WTA Championships (englisch)

Einzelnachweise 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Madrid